Asteliaceae är en familj av enhjärtbladiga växter. Asteliaceae ingår i ordningen sparrisordningen, klassen enhjärtbladiga blomväxter, fylumet kärlväxter och riket växter. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Asteliaceae 37 arter.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Sparrisordningen
Asteliaceae